Люсиль Риксен (; 22 августа 1910 Чикаго, Иллинойс, США — 13  марта 1925 Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская киноактриса.

Биография 
Люсиль Риксен родилась 22 августа 1910 года в Чикаго, США. Первый раз снялась в короткометражке "Edgar's Hamlet" в 1920 году. Снялась в общей сложности 11 фильмах и в 4 корометражках. Скончалась 13 марта в 1925 в возрасте 14 лет.

Фильмография 

Актриса

 The Denial (1925) — The daughter
 Idle Tongues (1924) — Faith Copeland
 Young Ideas (1924) — Eloise Lowden
 Those Who Dance (1924) — Ruth Kane
 The Hill Billy (1924) — Emmy Lou Spence
 The Rendezvous (1923) — Vera
 One of Three (1923) — короткометражка
 The Strangers' Banquet (1922) — Flapper
 The Girl Who Ran Wild (1922) — Clytie
 Remembrance (1922) — Child
 The Married Flapper (1922) — Carolyn Carter
 Edgar, the Detective (1921) — короткометражка
 The Old Nest (1921) — Kate at 9       * Edgar’s Little Saw (1920) -короткометражка
 Edgar’s Hamlet (1920) — короткометражка

Примечания

Ссылки 
 Люстль Риксен
 Lucille Ricksen
 Lucille Ricksen at Young Hollywood Hall of Fame
 Lucille Ricksen at Silent Ladies & Gents

Умершие дети
Дети-модели США